Clara (lat. clarus=luminos) este un prenume feminin.

Ziua onomastică 
 11 august după Sfânta Clara din Assisi

Variante 
 germană: Clara, Clarina, Clarinda, Clarinde, Clarisa, Clarissa, Clarisse, Cläre, Klara, Klarina, Klarinda, Klarinde, Klarine, Klarissa, Klarisse, Kläe, Kläre, Claartje
 engleză: Clara, Clare, Clarice
 franceză: Claire, Clairette
 ilaliană: Chiara, Clara, Clarissa, Claretta
 olandeză: Claar, Claartje, Klaar, Klaartje
 slovacă: Klára, Klárika

Nume de personalități 
 Clara Fey (1815-1894) întemeietoarea Congregației catolice de călugărițe „Surorile copiilor săraci ai lui Isus”
 Clara von Assisi (1193/94–1253), întemeietoarea ordinului Clariselor
 Clarissa Harlowe Barton (1821–1912) o filantropă din USA
 Clara Haskil (1895–1960) o pianistă română
 Clara Immerwahr (1870-1915), o chimistă și militantă pentru drepturile femeilor din Germania
 Chiara Mastroianni (* 1972), actriță franceză, fiica lui Marcello Mastroianni și Catherine Deneuve
 Claretta Petacci (1912–1945) iubita lui Benito Mussolini
 Clara Schumann (1819–1896) pianistă și compozitoare germană
 Clara Stern (1877–1949) cercetătoare în domeniul dezvoltării Psihologiei
 Clara Zetkin (1857–1933) politiciană germană
 Clara-Elisa Johnsons (*1994) cântăreață și actriță

alte denumiri 
 Clarissa, Clara un asteroid
 Clara un cartier din Basel
 Clara numele unei nave germane
 Água Clara  este un oraș în Brazilia
 Santa Clara D'Oeste este un oraș în São Paulo Brazilia

Vezi și 
 Listă de zile onomastice
 Santa Clara (dezambiguizare)

Prenume feminine